Mit CSEM werden abgekürzt:
 das Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique, ein schweizerisches Forschungs- und Entwicklungszentrum
 das Centre Sismologique Euro-Méditerranéen
Siehe auch:
 Csém

CSEM